Le tournoi de Billingham est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1973, classée en catégorie Dewar Cup, se dispute du 6 au .

Virginia Wade remporte le simple dames. En finale, elle bat Nathalie Fuchs.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marita Redondo et Virginia Wade.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Billingham
 Saison 1973 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1973
Billingham
Tennis en Angleterre en 1973
Tennis en novembre 1973